de Engelse naam van de Poolse hoofdstad Warschau
 de voormalige naam van de Britse popband Joy Division
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Warsaw (Illinois)
Warsaw (Indiana)
Warsaw (Kentucky)
Warsaw (Missouri)
Warsaw (New York)
Warsaw (North Carolina)
Warsaw (Ohio)
Warsaw (Virginia)